Arbre de la connaissance peut désigner plusieurs objets :

Religions 
 Dans la tradition akkadienne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est associé au plaqueminier de même que chez les Grecs où il porte le nom de Diospyros signifiant feu de Zeus.
 Dans la religion chrétienne, un arbre associé dans la Bible à l'Arbre de Vie.
 Dans la religion bouddhiste, le figuier des pagodes désigne un arbre sous lequel Bouddha atteint la Bodhi, l'Éveil ou encore la connaissance suprême.
 Dans la religion hindouiste, l'arbre de la connaissance peut également désigner l'arbre de Jiva et Atman présent dans le Rig-Veda.

Littérature 
 Le magazine encyclopédique croate Drvo Znanja se traduit par arbre de la connaissance.
 Le roman espagnol El árbol de la ciencia est parfois traduit par L'arbre de la connaissance.